

Великий Сундир — село, Моргауський район, Чувашія
 Великий Сундир — село, Ядрінський район, Чувашія

Дивись також 
 Сундир
 Малий Сундир
 Новий Сундир
 Польовий Сундир
 Старий Сундир